Mrčevac este un oraș din comuna Tivat, Muntenegru. Conform datelor de la recensământul din 2003, orașul are 1500 de locuitori (la recensământul din 1991 erau 1073 de locuitori).

Demografie 
În orașul Mrčevac locuiesc 1077 de persoane adulte, iar vârsta medie a populației este de 33,2 de ani (32,6 la bărbați și 33,9 la femei). În localitate sunt 427 de gospodării, iar numărul mediu de membri în gospodărie este de 3,51.

Populația localității este foarte eterogenă.

Referințe

Legături externe 
 Mape, aerodromi i vremenska situacija lokacija (Fallingrain)
 Satelitska mapa (Wikimapia)
 Gugl satelitska mapa (Maplandia)
 Plan naselja na mapi (Mapquest)

Localități din comuna Tivat
Orașe din Muntenegru